Potter-Williams House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Potter-Williams House (Davenport, Iowa), NRHP-ID 84001522
 Potter-Williams House (Huntington, New York), NRHP-ID 85002579